A 2020–2021-es férfi kosárlabda-bajnokság a  nyolcvankilencedik férfi kosárlabda-bajnokság volt, amely 2020. október 2-án vette kezdetét. A lebonyolítás változatlan maradt: az alapszakaszban tizennégy csapat állt rajthoz, amelyek körmérkőzéses rendszerben játszottak, pályaválasztói joggal, oda-visszavágó alapon. A koronavírus-járvány miatt az előző évben nem volt kieső és feljutó, így ugyanazok a csapatok kezdték a szezont, mint az előzőben. Az alapszakasz, illetve a rájátszás és playout korai mérkőzései zárt kapuk mögött kerültek megrendezésre. 2021. május 1-től visszatérhettek a szurkolók a lelátókra.

Csapatok és csarnokok

Alapszakasz 
Végeredmény szerint. 

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

Playout 
Végeredmény szerint.

Rájátszás 
Végeredmény szerint.

Negyeddöntők 
Szolnoki Olajbányász – Sopron KC 3–1 (89-81, 94-77, 82-61, 68-73)

DEAC –  Alba Fehérvár 3–2 (81-96, 114-105, 97-82, 90-97, 88-85)

Falco KC – EGIS Körmend 3–0 (97-83, 80-97, 104-91)

Szeged – Atomerőmű SE 3–0 (105-83, 69-92, 96-94)

Elődöntők 
Szolnoki Olajbányász – DEAC 3–1 (80-65, 94-86, 94-57, 83-86)

Falco KC – Szeged 3–1 (109-81, 96-92, 98-74, 91-98)

Bronzmeccs 
DEAC – Szeged 0–2 (102-81, 82-90)

Döntő 
Szolnoki Olajbányász – Falco KC 2–3 (80-77, 99-73, 81-77, 76-70, 53-74)

Jegyzetek

Források 

 Hivatalos oldal

Kosárlabda-bajnokság évei
magyar bajnokság
magyar bajnokság